Fleischanderl ist der Familienname folgender Personen:

 Elisabeth Fleischanderl (* 1995), österreichische Politikerin (SPÖ)
 Julius Fleischanderl (?), schwedischer Schauspieler
 Karin Fleischanderl (* 1960), österreichische Übersetzerin und Publizistin